Flagg kan syfta på:

 Flagg (lek), en lek som utövas mellan två lag
 Flagg, Derbyshire, en ort i England, Storbritannien

Personer
 Fannie Flagg (1944–), en amerikansk författare och skådespelare

Se även
 Flagga